

Persone 
 Liu Qi (III secolo) – principe cinese
 Liu Qi (1942) – dirigente sportivo cinese
 Liu Qi (1996) – sciatrice cinese
 Liu Qi (2000) – ciclista cinese
 Liu Qi – attore cinese